Игнац Франтишек Платцер Старший или Игнац Франц Платцер (, ; 6 июля 1717, Пльзень — 27 сентября 1787, Прага) — чешско-австрийский скульптор и резчик позднего барокко и классицизма. Придворный скульптор австрийских императоров династии Габсбургов.

Биография 
Родился в семье резчика, выходца из Западной Богемии. Обучался в Венской художественной академии.

С 1744 года жил в Праге, женился на вдове резчика, создал собственную мастерскую, которая продолжала успешную работу до XIX века.

По приглашению императрицы Марии Терезии создал в 1773 году три статуи для венской летней императорской резиденции — Шёнбрунн и был назначен придворным скульптором.

Похоронен в Праге на Малостранском кладбище.

Его сын Игнац Михал (1757—1826) также был скульптором, а Йозеф — художником.

Творчество 
Преимущественно работал в стиле барокко и на основе синтеза позднего барокко с чешским и венским классицизмом. В Праге сохранилось достаточно много работ И. Платцера.

Избранные работы 
 Чаще всего имя И. Платцера вспоминают в связи с скульптурными группами на знаменитых Воротах Гигантов, которые являются главным входом в Пражский Град, со стороны Градчанской площади (1761—1762).
 Скульптурные украшения на аттике дворца Гольц-Кинских на Староместской площади Праги.
 Скульптурные украшения архиепископского дворца в Праге.
 Статуи на Церкви Святого Николая (пражская Мала-Страна).
 Украшение саркофага императрицы Вильгельмины Брауншвейг-Люнебургской в Императорском склепе венской Капуцинеркирхе.

Галерея

Ссылки 
 Platzer, Ignaz Franz

Скульпторы XVIII века
Скульпторы барокко
Скульпторы Чехии
Скульпторы Австрии
Похороненные на Малостранском кладбище